Heimeranplatz (München), een plein in München
Heimeranplatz (metrostation), een station van de metro van München